Delmar ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delmar (Alabama)
 Delmar (Arkansas)
 Delmar (Delaware)
 Delmar (Georgia)
 Delmar (Iowa)
 Delmar (Maryland)
 Delmar (Missouri)
 Delmar (New York)
 Delmar (North Carolina)
 Delmar (Oregon)
 Delmar (South Carolina)
 Delmar (Virginia)
 Delmar (West Virginia)
 Delmar (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Delmar Township (Pennsylvania)

Personen:
 Alexandre Delmar (* 1975), französischer Schriftsteller
 Axel Delmar (1867–1929), deutscher Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor
 Elaine Delmar (* 1939), britischer Jazzsängerin und Schauspielerin
 Eugene Delmar (1841–1909), US-amerikanischer Schachmeister
 Ferdinand Moritz Delmar (1781–1858), preußischer Bankier und Hoffaktor
 Karin Delmar, Pseudonym von Terese Robinson (1873–1945), deutsche Übersetzerin und Schriftstellerin
 Meira Delmar (1922–2009), kolumbianische Schriftstellerin
 Viña Delmar (1903–1990), US-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin

Sonstiges:
 Codename des sowjetischen Atomspions George Abramowitsch Koval (1913–2006)

im NRHP gelistete Objekte:
 Delmar Apartments, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 82001545
 Delmar Calaboose, in Delmar, Iowa, ID-Nr. 81000231
 Delmar Loop-Parkview Gardens Historic District, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 84002624
 Delmar-Lema Historic District, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 98000242

Siehe auch:
 Del Mar
 Delmare